De nombreux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Garland. Ce nom remonte à 1242 et est le plus ancien nom de navire confirmé dans la Royal Navy.

 Le Garland (1590) (ou Guardland), un galion de 38/48 canons, construit en 1590 et coulé en 1618.
 Le Garland, contenant des possessions de Charles  d'Angleterre, naufragé sur l'île Godrevy en Cornouailles le jour de l'exécution de Charles le 30 janvier 1649.
 Le Garland (1620), un navire de taille moyenne lancé en 1620, et capturé par les Hollandais en 1652.
 HMS Garland (1654), un navire de 30 canons lancé en 1654 et appelé à l'origine HMS Grantham, rebaptisé Garland en 1660, il est devenu un brûlot en 1688, transformé en frégate de cinquième rang en 1689 et finalement vendu en 1698.
 HMS Garland (1703), une frégate de cinquième rang de 44 canons, lancée en 1703, et qui a fait naufrage en 1709.
 HMS Garland (1712), une frégate de 32 canons de cinquième rang, initialement nommée HMS Scarborough, lancée en 1696. Capturée par les Français en 1710 au large de la côte de Guinée, reprise en 1712 et rebaptisée Garland, elle est utilisée comme brûlot ; vendue en 1744.
 HMS Garland (1748), un navire de poste de 24 canons de sixième rang, lancé en 1748 et vendu en 1783. Il est ensuite devenu le navire négrier Garland. Il a effectué six voyages complets de traite d'esclaves à partir de 1784, et a fait naufrage au large de la Barbade en 1792 après avoir livré une septième cargaison d'esclaves.
 HMS Garland (1762), à l'origine une frégate française de 20 canons appelée Guirlande, capturée en 1762. Elle a probablement été mise en carène en 1768, n'ayant jamais été mise en service.
 HMS Garland, une frégate de 28 canons de sixième rang lancée en 1779 sous le nom de Sibyl, rebaptisée Garland en 1795, et qui a fait naufrage en 1798 au large de Madagascar.
 HMS Garland (1798), une goélette de 6 canons achetée en 1798 et vendue en mars 1803.
 HMS Garland (1800), à l'origine un corsaire français de 22 canons appelé Mars que le HMS Amethyst a capturé en 1800 et qui a fait naufrage en 1803 dans les Antilles.
 HMS Garland (1807), un navire de poste de 22 canons de classe Laurel de sixième rang lancé en 1807 et vendu en 1817.
 HMS Garland (1847), un bateau à roues à aubes en bois lancé en 1847 et vendu en 1855.
 HMS Garland (1856), une canonnière à hélice de la classe Cheerful, lancée en 1856 et démantelée en 1864.
 HMS Garland (1913), un destroyer de classe Acasta lancé en 1913 qui a participé à la bataille du Jutland. Vendu en 1921.
 HMS Garland (H37), un destroyer de classe G lancé en 1935. A servi dans la marine polonaise de 1940 à 1946. Vendu à la marine néerlandaise en 1947 et démantelé en 1964.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). Londres: Chatham Publishing. .

Garland